Districtul Marshall sau Districtul civil Marshall (conform originalului, Marshall Township) se poate referi la patru districte civile din statul  al .

Iowa (4) 

 Districtul Marshall, comitatul Louisa, statul  (vedeți ML Tw LS-IA),
 Districtul Marshall, comitatul Marshall, statul Iowa (vedeți ML Tw ML-IA),
 Districtul Marshall, comitatul Pocahontas, statul Iowa (vedeți ML Tw PC-IA),
 Districtul Marshall, comitatul Taylor, statul Iowa (vedeți ML Tw TL-IA).

Vezi și 

 
 Marshall (dezambiguizare)
 Comitatul Marshall (dezambiguizare)
 Districtul Marshall (dezambiguizare)
 Districtul Marshall, Iowa (dezambiguizare)
 Districtul Marshall, Oklahoma (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Iowa